

Anno 
 1852 – (MDCCCLII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1852 a.C.

Matematica 
 1852 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1852 Carpenter – asteroide della fascia principale del sistema solare